Waldmühle steht für:
 Waldmühle (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Waldmühle (Darmstadt-Eberstadt), Bauwerk
 Waldmühle (Herzberg), Wohnplatz der Stadt Herzberg (Elster), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Waldmühle (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Waldmühle (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Waldmühle (Nennslingen), Ortsteil des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Waldmühle (Pressath), Ortsteil des Marktes Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Waldmühle Soltau, Bauwerk
 Waldmühle (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Waldmühle (Gemeinde Unterkohlstätten), Ortslage von Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Waldmühle (Gemeinde St. Stefan-Afiesl), Ortsteil von St. Stefan-Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mühlwald
 Waldmühlbach
 Waldmühlen
 Waldmüller